Хучипила има више значења:

 Општина Хучипила (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хучипила (Хучипила, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику